Martínez oder Martinez steht für:

 Martínez (Familienname), spanischer Familienname

 Martinez (DJ) (Martin Swanstein; * 1981), schwedischer DJ und Musikproduzent
 Martinez, Cocktail, siehe Martini (Cocktail)
 Martinez, Portwein von Symington Family Estates
 (2075) Martinez, Asteroid des Hauptgürtels

Martínez ist der Name folgender Orte:

 Martínez (Argentinien), Stadt in der Provinz Buenos Aires, Argentinien 
 Martínez (Ávila), Gemeinde in der Provinz Ávila, Spanien

in den Vereinigten Staaten:
 Martinez (Georgia), census-designated place im Columbia County
 Martinez (Kalifornien), Stadt im Contra Costa County
 Martinez (Texas), gemeindefreies Gebiet im Bexar County

Siehe auch:

 Martinec
 Martines
 Martinetz
 Gerhard Graf-Martinez
 Sánchez Martínez